Georgette Elgey (1929-2019), journaliste, écrivaine et historienne française ;
 (1994-), rugbyman australien.